Евти́хий (, букв. «счастливый», «великодушный», «весёлый») — мужское имя греческого происхождения.

В русском языке имеет формы: Олтуфий, Алтуфий, Олтуф, Алтух, Евтух.

В арабской ономастите может соответствовать омонимичным именам , Саид, , .

Известные носители 
 Евтих — юноша, упоминаемый в Деяниях: выпал из окна и был воскрешён.
 Евтихий — ученик Иоанна Богослова, священномученик.
 Евтихий (ум. 7 декабря 283) — папа римский
 Евтихий (около 378—454) — игумен одного из константинопольских монастырей, основатель монофизитства.
 Евтихий (ок. 512—582) — православный святой, патриарх Константинопольский
 Евтихий — последний экзарх Равенны. Правил с 728 по 751 год.

 Евтихий Александрийский (876 — 11 мая 940) — патриарх Александрийский (933—940), автор медицинских, богословских и исторических сочинений.
 Евтихий Мелитинский (I век) — христианский святой, священномученик.

 Евтихий (Диденко) (1870—1937) — монах Оптиной пустыни, преподобномученик.
 Евтихий (Курочкин) (1955—2022) — епископ Русской православной церкви.
 Евтихий (Тулупов) (ум. 1915) — иеромонах Богородицкой-Площанской пустыни.

См. также

Примечания 

Мужские имена
Имена греческого происхождения
Страницы значений:Тёзки